Amerikai Egyesült Államok
 Cudahy (Kalifornia)
 Cudahy (Wisconsin)